Дюверье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюверье, Анри (1840—1892) — французский путешественник по Северной Африке.
  (1753—1839) — французский юрист, политик и драматург.